Штольня — горизонтальна (рідше — похила) гірнича виробка, яка має безпосередній вихід на земну поверхню.
 Штольня — український художній фільм 2006 року режисера Любомира Кобильчука у жанрі хоррор.